Warzycha ist der Familienname von 

 Krzysztof Warzycha (* 1964), einem ehemaligen polnischer Fußballspieler
 Robert Warzycha (* 1963), einem ehemaligen polnischer Fußballspieler